Dookoła Świata – czasopismo dla młodzieży, wydawane w Polsce od 1954 roku
 Dookoła świata – program telewizyjny